

Armi 
 Jian – spada dritta a doppio filo utilizzata nelle arti marziali cinesi

Persone 
 Cui Jian – cantante e musicista cinese
 Ma Jian – ex cestista cinese
 Ma Jian – scrittore cinese
 Yu Jian – poeta, critico letterario e regista cinese
 Sun Jian – generale, e signore della guerra cinese
 Wang Jian – militare cinese vissuto durante il periodo dei regni combattenti